Левски (като стара форма на прилагателното „лъвски“) е псевдоним на българския революционер и национален герой Васил Кунчев.

Много географски обекти, организации, паметници са именувани на него и Левски и Васил Левски може да се отнася и за някое от следните понятия:

Топоними

Селища 
 Левски – град в България
 Левски – село в България, област Варна, община Суворово
 Левски – село в България, област Пазарджик, община Панагюрище
 Васил Левски – село в България, област Пловдив, община Карлово
 Васил Левски – село в България, област Силистра, община Алфатар
 Васил Левски – село в България, област Стара Загора, община Опан
 Васил Левски – село в България, област Търговище, община Търговище

Улици 
 Васил Левски (булевард във Варна)
 Васил Левски (булевард в София)
 Васил Левски (улица в Пловдив)
 Васил Левски (улица в Стара Загора)
 Васил Левски (улица в Бургас)
 Васил Левски (улица в Китен)

Други 
 204831 Левски – астероид от главния пояс
 Левски – водноелектрическа централа в Стара планина
 Левски (старо име Амбарица) – връх в Стара планина
 Левски – връх на о-в Ливингстън в Антарктика
 „Левски“ – квартал на Варна
 „Левски“ – квартал на София
 Левски – община в България, област Плевен
 „Васил Левски“ – националният стадион в София
 „Васил Левски“ – хижа в Стара планина
 Левски – хребет на о-в Ливингстън в Антарктика

Организации

Клубове 
 ПФК „Левски“ – футболен клуб от София
 ВК „Левски Волей“ – волейболен клуб от София
 „Левски“ – хокеен клуб в София
 „Левски“ – футболен клуб от Стара Загора
 „Левски“ – футболен клуб от Карлово
 „Левски“ – футболен отбор от Крумовград
 „Левски“ – старо име на ФК „Велбъжд“ (Кюстендил)
 „Левски“ – футболен отбор от село Лиляк
 „Левски“ – футболен отбор от село Карапелит

Училища 
 Национален военен университет „Васил Левски“ – във Велико Търново
 Национална спортна академия „Васил Левски“ – в София

Паметници 
 Паметник на Васил Левски (Велико Търново)
 Паметник на Васил Левски (София)
 Паметник на Васил Левски (Ловеч)
 Паметник на Васил Левски (Босилеград)

Друго 
 „Левски“ – роман на Яна Язова
 „Левски“ – ода, поместена в цикъла „Епопея на забравените“ от Иван Вазов